GGA steht für:
 Georges Giralt PhD Award, europäischer Dissertationspreis in der Robotik
 Göttingische Gelehrte Anzeigen, seit 1739 existierende Zeitschrift
 God’s Golden Acre, Hilfsprojekt
 Großgemeinschaftsantennenanlage, Antennenanlagen mit Kabelnetzverteilung
 das ehemalige Institut für Geowissenschaftliche Gemeinschaftsaufgaben, siehe Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik
 Verallgemeinerte Gradientennäherung, ein Verfahren in der Physik
 den Teil eines Tripletts eines Codons, siehe Genetischer Code #Codon

g. g. A. steht für:
 geschützte geographische Angabe

gga steht für:
 good game all, siehe Computerspieler-Jargon#G

Abkürzung